Верея — стовп, на який навішують ворота, теж саме, що й ворітниця (глуха ворітниця), ушула
 «Верея» — болгарський футбольний клуб з міста Стара Загора

Верея — річка в Нижньогородській і частково Владимирській областях, притока Оки
 Верея — місто, Наро-Фоминський міський округ, Московська область
 Верея — село, Клепиківський район, Рязанська область
 Верея — село, Раменський міський округ, Московська область
 Верея — село, Оріхово-Зуєвський міський округ, Московська область
 Верея — селище, Приаргунський округ, Забайкальський край

Див. також 
 Верейка

Примітки